Allison se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allen Allison
 Kenneth Willway Allison